8-й Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе рапид прошёл 20 октября 2019 года в Бейлен, (Нидерланды). Участвовали 65 спортсменов из 9 стран. Там же проходил чемпионат мира среди женщин.

Чемпионом мира во второй раз стал Рул Бомстра (Нидерланды). Второе место занял россиянин Александр Георгиев. На третьем месте голландец Ваутер Сипма.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на всю партию + 5 секунд на каждый ход.

Итоговое положение 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД
 CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты

Женщины 2019 (рапид)
2019 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2019 году
События 20 октября
Октябрь 2019 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Международные соревнования по шашкам в Нидерландах